Distretto di San Pedro – distretto del Perù nella regione di Ancash
Distretto di San Pedro – distretto del Perù nella regione di Ayacucho
Distretto di San Pedro – distretto del Perù nella regione di Cusco
Distretto di San Pedro de Cachora – distretto del Perù
Distretto di San Pedro de Cajas – distretto del Perù
Distretto di San Pedro de Casta – distretto del Perù
Distretto di San Pedro de Chaná – distretto del Perù
Distretto di San Pedro de Chaulán – distretto del Perù
Distretto di San Pedro de Chunán – distretto del Perù
Distretto di San Pedro de Coris – distretto del Perù
Distretto di San Pedro de Huacarpana – distretto del Perù
Distretto di San Pedro de Huancayre – distretto del Perù
Distretto di San Pedro de Larcay – distretto del Perù
Distretto di San Pedro de Lloc – distretto del Perù
Distretto di San Pedro de Palco – distretto del Perù
Distretto di San Pedro de Pilas – distretto del Perù
Distretto di San Pedro de Pillao – distretto del Perù
Distretto di San Pedro de Putina Punco – distretto del Perù
Distretto di San Pedro de Saño – distretto del Perù